iLBC (internet Low Bitrate Codec) — это свободный от лицензионных отчислений кодек для голосовой связи через интернет. Кодек предназначен для узкополосных интернет-каналов, со скоростью передачи аудиосигнала (человеческой речи) 13.33 кбит/с при длине кадра в 30 мс или 15.20 кбит/с при 20 мс. Кодек iLBC позволяет добиться хорошего качества передачи аудиосигнала даже при некоторых искажениях, которые происходят в связи с потерей или задержкой пакетов.

iLBC описан в стандарте в RFC 3951. Это один из кодеков, который используется в Gizmo5, Ekiga, OpenWengo, Google Talk, Skype и Yahoo! Messenger.

Параметры и возможности 
 Частота дискретизации 8 кГц/16 бит (160 отсчетов для 20-мс кадров, 240 отсчетов для 30-мс кадров)
 Управляемая реакция на потерю пакетов, задержки и джиттер
 Фиксированный битрейт (15.2 кбит/с для 20-мс кадров, 13.33 кбит/с для 30-мс кадров)
 Фиксированный размер кадра (304 бита в кадре для 20-мс кадров, 400 бит в кадре для 30-мс кадров)
 Обеспечивается устойчивость к потерям пакетов на уровне ИКМ со скрытием потерь пакетов, как в ITU-T G.711
 Загрузка процессора на уровне G.729a при более высоком качестве и лучшей реакции на потерю пакетов
 Лицензионная чистота и свобода от лицензионных отчислений
 Коммерческое использование исходного кода, предлагаемого GIPS, требует лицензирования 
 Тестирование PSQM при идеальных условиях приводит к усредненной субъективной оценке (MOS) в 4.14 для iLBC (15.2 кбит/с), сравнимой с оценкой 4.45 для G.711 (Мю-закон)

Ссылки 
Текущая домашняя страница iLBC
Старая домашняя страница iLBC
 RFC 3951
 Таблицы значений MOS, полученных путём тестирования с использованием PSQM/PSQM+ для различных голосовых кодеков

Аудиокодеки
IP-телефония